Константи́н Попо́в:
 Попов, Константин Абрамович (1814—1872) — купец, меценат и общественный деятель
 Попов, Константин Ананьевич (1853—?) — священник, писатель.
 Попов, Константин Анатольевич (род. 1929) — советский заслуженный военный лётчик СССР, полковник.
 Попов, Константин Андреевич (1876—1949) — революционер, социал-демократ, деятель советских спецслужб, председатель Иркутской ГубЧК и следственной комиссии по делу А. В. Колчака.
 Попов, Константин Дмитриевич (1849—1911) — писатель.
 Попов, Константин Ильич (1926—2015) — советский артиллерист-зенитчик, Герой Советского Союза.
 Попов, Константин Константинович (Корнилий, 1874—1966) — епископ Русской православной церкви.
 Попов, Константин Семёнович (1906—1970) — советский учёный и агротехник
 Попов, Константин Семёнович — купец, наследник К. А. Попова, основатель промышленного чаеводства в Грузии
 
 
 Попов, Константин Христов (1904—1991) — болгарский виолончелист. Примечания